Le terme ligne 276 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 276 du tramway de Malines

Voies ferrées 
 Ligne 276 des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

276